Le patronyme Demerie, Demery, Dumery, Demurie, Demeurie, , , Mérie, Merrie,  ou Meery indique, s'il est d'origine française, une provenance d'un des toponymes suivants :  (Aube, Oise, Seine-et-Marne, Marne, Calvados, Cher), Tilff ou Merri (Orne),  (Yonne). 

Daphné Dumery (1974-), femme politique belge flamande.
Henry Duméry (1920-2012), philosophe français.
Joris Dumery (1715-1787), célèbre fondeur de cloches et constructeur de carillons.